Bankya (bulgariska: Банкя) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Stolitjna Obsjtina och regionen Sofija-grad, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Sofia. Bankya ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bankya är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Bankya. Runt Bankya är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Sofia,  kilometer öster om Bankya.

I omgivningarna runt Bankya växer i huvudsak lövfällande lövskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Sofija-grad

Kontrollbehov inkommande wikilänkar
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll